Getholmen kan syfta på:

Finland 

 Getholmen, Kimitoön, Åboland, 
 Getholmen, Raseborg, Nyland, 
 Getholmen, Borgå, Nyland,

Sverige 

 Getholmens naturreservat, Österåkers kommun, 
 Getholmen, Värmdö kommun, ö och fyrplats,

Se även
Getholm
Fårholmen
Lammholmen

Robotskapade Finlandförgreningar